Poświętne (gemeente in powiat Białostocki), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Poświętne (powiat Białostocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Białostocki in de gemeente Poświętne
 Poświętne (gemeente in powiat Opoczyński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Poświętne (powiat Opoczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Opoczyński in de gemeente Poświętne
 Poświętne (gemeente in powiat Wołomiński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Poświętne (powiat Wołomiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Wołomiński in de gemeente Poświętne
 Poświętne (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Bolesławiecki
 Poświętne (powiat Makowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Makowski
 Poświętne (powiat Nowotomyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Nowotomyski
 Poświętne (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Radomski
 Poświętne (powiat Sokólski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski
 Poświętne (powiat Szamotulski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Szamotulski
 Poświętne (powiat Tomaszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Tomaszowski